Fomenko je priimek več oseb:
 Anatolij Timofejevič Fomenko, matematik
 Dimitrij Antonovič Fomenko, sovjetski general
 Sergej Stepanovič Fomenko, sovjetski general

Ruski priimki